Anastasiu se poate referi la :

Paul Anastasiu
Victor Anastasiu
Călin-Emil Anastasiu
Nicolae Anastasiu
Anastasiu I al Bizanțului

Vezi și